Beverly Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beverly Hill (Indiana)
 Beverly Hill (Texas)

Siehe auch:
 Beverly Hills (Begriffsklärung)